Departamento de Ayacucho kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Ayacucho (kommun i Argentina), San Luis,

Peru 

 Ayacucho (region), 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Peruförgreningar